A németországi Nürnbergben 1896. július 20. és augusztus 10. közt rendezett bajnokság a 19. század egyik utolsó nagy sakkversenye volt. Szervezője a helyi Nürnbergi Sakk Klub volt. 39 játékos jelezte részvételi szándékát, ebből 19-en vehettek részt. Olyan jelentős játékosok szerepeltek, mint a világbajnok Emanuel Lasker és az előző világbajnok Wilhelm Steinitz. Magyarországot Maróczy Géza és az Amos Burn visszalépése után bekerülő, akkor még kevésbé ismert Charousek Rezső képviselte. A 19 versenyző körmérkőzést játszott, 30 lépésenként 2 órás időkerettel.

Eredmények 

*A legjobb eredmény díjnyertesek ellen a nem díjnyertesek közül

Játszmák

9. forduló, Pillsbury–Lasker 1–0 
Francia védelem: Steinitz-változat C11

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Hc3 Hf6 4.e5 Hfd7 5.f4 c5 6.dxc5 Hc6 7.a3 Hxc5 8.b4 Hd7 9.Fd3 a5 10.b5 Hcb8 11.Hf3 Hc5 12.Fe3 Hbd7 13.O-O g6 14.He2 Fe7 15.Ve1 Hb6 16.Hd4 Fd7 17.Vf2 Hba4 18.Bab1 h5 19.b6 Hxd3 20.cxd3 Fxa3 21.f5 gxf5 22.Hf4 h4 23.Ba1 Fe7 24.Bxa4 Fxa4 25.Hdxe6 exe6 26.Hxe6 Fd7 27.Hxd8 Bxd8 28.Fc6 Bc8 29.Fxe7 Kxe7 30.Ve3 Bc6 31.Vg5+ Kf7 32.Bc1 Bxc1+ 33.Vxc1 Bc8 34.Ve1 h3 35.gxh3 Bg8+ 36.Kg2 a4 37.Vb4 Bg6 38.Kf3 a3 39.Vxa3 Bxb6 40.Vc5 Be6 41.Vc7 Ke7 42.Kf4 b6 43.h4 Bc6 44.Vb8 Fe8 45.Kxf5 Bh6 46.Vc7+ Kf8 47.Vd8 b5 48.e6 Bh7 49.Ke5 b4 50.Vd6+ 1–0. A játszma 300 márkás szépségdíjat kapott.

12. forduló, Maróczy–Janowski 1–0 
Olasz játék: Guioco Pianissimo C50

1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Fc5 4.d3 Hf6 5.Hc3 d6 6.h3 He7 7.O-O h6 8.d4 exd4 9.Hxd4 c6 10.Fe3 Hg6 11.Vd2 He5 12.Fb3 Ve7 13.f3 Fe6 14.Hxe6 fxe6 15.Fxc5 dxc5 16.f4 Hf7 17.e5 Hd5 18.He4 O-O-O 19.Vf2 b6 20.Vg3 Bhg8 21.Bae1 Kb8 22.f5 Ka8 23.f6 gxf6 24.exf6 Vd7 25.Vh4 Bg6 26.Be2 Bdg8 27.a3 Vc7 28.Bff2 e5 29.Bd2 Hf4 30.Kh1 h5 31.c3 Bh8 32.Bf3 Hh6 33.Ve1 Hg4 34.Bg3 Vc8 35.hxg4 hxg4+ 36.Kg1 Bgh6 37.Hf2 Vf5 38.f7 b5 39.f8=v Bxf8 40.Hxg4 Bh4 41.Hf2 c4 42.Fc2 Vf6 43.Fe4 Bfh8 44.Bg4 B4h6 45.Bd7 Kb8 46.Ve3 Kc8 47.Bxa7 Bh2 48.Bgg7 1–0

Fordítás

Források 
https://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=79482

Sakkversenyek